Coppa di Germania 2021-2022 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Germania 2021-2022 – torneo di hockey su pista
 Coppa di Germania 2021-2022 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Germania 2021-2022 – torneo di pallavolo maschile